Huddersfield Town AFC (celým názvem: Huddersfield Town Association Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Huddersfield v metropolitním hrabství West Yorkshire. Založen byl v roce 1908. Od sezóny 2019/20 působí v EFL Championship (druhá nejvyšší soutěž v Anglii). Klub je ve fotbalovém spektru nazýván "The Terriers". Klubovými barvami jsou modrá a bílá, které jsou dominantními barvami domácí sady dresů.

John Smith´s Stadium, současný domov Huddersfieldu, stojí od roku 1994 na místě původního stánku, Ledds Road, který byl postaven roku 1908.

Historie 

Asi nejsvětlejším okamžikem historie klubu je vítězství v FA Cupu (nejstarší klubové soutěže) z roku 1922 a následné tři po sobě jdoucí tituly v nejvyšší soutěži (1923–1926).

V roce 2017 se „The Terriers“ utkali ve finále play-off EFL Championship s mužstvem Readingu. Zápas musel rozhodnout penaltový rozstřel, který zvládli fotbalisté Huddersfieldu poměrem 4:3 a postoupili tak po 45leté absenci do nejvyšší soutěže.

Získané trofeje 

 First Division / Premier League ( 3× )
 1923/24, 1924/25, 1925/26
 FA Cup ( 1× )
 1921/22
 Community Shield ( 1× )
 1922

Významní hráči 
 Clem Stephenson (1920–1929)
 George Brown (1921–1929)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1908–1909: North Eastern League
 1909–1910: Midland Football League
 1910–1920: Football League Second Division
 1920–1952: Football League First Division
 1952–1953: Football League Second Division
 1953–1956: Football League First Division
 1956–1970: Football League Second Division
 1970–1972: Football League First Division
 1972–1973: Football League Second Division
 1973–1975: Football League Third Division
 1975–1980: Football League Fourth Division
 1980–1983: Football League Third Division
 1983–1988: Football League Second Division
 1988–1992: Football League Third Division
 1992–1995: Football League Second Division
 1995–2001: Football League First Division
 2001–2003: Football League Second Division
 2003–2004: Football League Third Division
 2004–2012: Football League One
 2012–2016: Football League Championship
 2016–2017: English Football League Championship
 2017–2019: Premier League
 2019– : English Football League Championship

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Huddersfield Town AFC v kultuře 
S mužstvem Huddersfield Town se utkala Klapzubova jedenáctka před 160 000 diváky s výsledkem 4:0 ve stejnojmenném románu Eduarda Basse.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1908